Campionatul de Rasboiu (1943/1944) – był to sezon nieoficjalnych mistrzostw Rumunii w piłce nożnej rozgrywanych podczas II wojny światowej. Rozgrywki nie zostały dokończone ze względu na działania wojenne. W chwili przerwania rozgrywek liderem była drużyna Rapid Bukareszt.

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

1943 w piłce nożnej
1944 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1943 w Rumunii
1944 w Rumunii